Cordeirense – abitanti di Cordeiro
Cordeirense – abitanti di Cordeiros